Krastl ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Krastl (* 1950), deutscher Lehrer
 Ina Besche-Krastl (* 1986), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)